hill-start assist – układ wspomagający ruszanie samochodem pod górę
 human serum albumin – albumina surowicy  ludzkiej